Sedlák může být:

 sedlák –  vlastník zemědělské usedlosti, samostatně hospodařící Rolník

příjmení osob
 Borek Sedlák (* 1981) –  český skokan na lyžích
 Bořivoj Sedlák (1922-1980) - český silniční motocyklový závodník, voják
Edita Sedláková-Hermannová (1926–1945) – česká příslušnice WAAF RAF židovského původu
 Emília Sedláková (1926–???) –  slovenská a československá politička KSČ
 František Sedlák (1925–1998) – slovenský archivář a historik
 Imrich Sedlák (1933–2016) –  slovenský literární historik, kulturní historik a vysokoškolský pedagog
 Jan Sedlák –  více různých osobností
 Jan Vojtěch Sedlák (1889–1941) –  český prozaik a básník, středoškolský profesor, literární historik a editor
 Jaroslav Sedlák (* 1958) –  slovenský fotbalista
 Jiří Sedlák (* 1938) –  český a československý politik KSČ a KSČM
 Josef Sedlák (rozcestník) –  více různých osobností
 Justin Sedlák (* 1955) –  československý basketbalista
 Lukáš Sedlák (* 1993) –  český sportovec, lední hokejista
 Miloslav Sedlák (* 1952) – český hokejista
 Miloslav Sedlák (motocyklový závodník) (* 1947) – český motocyklový závodník
 Miroslav Sedlák (rozcestník) –  více různých osobností
 Oldřich Sedlák (1922–1985) –  český lední hokejista
 Pavol Sedlák (* 1979) – slovenský fotbalista a trenér
 Petr Sedlák –  více různých osobností
 Prokop Sedlák (1838–1920) –  český podnikatel a politik, poslanec zemského sněmu
 Přemysl Sedlák (* 1979) – český hokejový útočník
 Roman Sedlák –  český lední hokejista
 Tomáš Sedlák (* 1972) – český fotbalista, brankář
 Vítězslav Sedlák (* 1991) – český šipkař
 Vladimír Sedlák (1913–1986) – právník, první rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
 Vladimíra Sedláková (* 1952) – česká malířka a grafička
 Zdeněk Sedlák (* 1974) – český hokejista

jiné významy
 Sedlák kavalír –  opera Cavalleria rusticana, dílo skladatele Pietra Mascagniho (libretisté Giovanni Targioni-Tozzetti a Guido Menasci)
 Sedlák Jakub –  opera Oskara Nedbala z roku 1922
 Sedlákova lípa – památný strom u obce Nezbavětice

Podobné příjmení 
 Sedláček

Rozcestníky - příjmení